Mangalore Airport kan syfta på följande platser:

Australien 

 Mangalore Airport (flygplats i Australien), Victoria, Strathbogie,

Indien 

 Mangalore Airport (flygplats i Indien), Karnataka, Dakshina Kannada, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar